Зураб Алексеевич Азмайпарашвили (; род. 16 марта 1960, Тбилиси) — грузинский, ранее советский, шахматист, гроссмейстер (1988). Чемпион Европы (2003). Заслуженный тренер ФИДЕ (2004). 

Чемпион СССР среди юношей (1978). В составе команды СССР чемпион мира среди молодёжи (1983 и 1985). 

Член символического  клуба победителей чемпионов мира Михаила Чигорина с 8 апреля 1983 г.

В 2014 году избран президентом Европейского шахматного союза. В июле 2017 года заявил, что будет баллотироваться в президенты ФИДЕ в 2018 году в Батуми, так как Кирсана Илюмжинова руководство ФИДЕ не поддержит из-за санкций, которые мешают работе организации.

Спортивные достижения

Изменения рейтинга

Литература

Примечания

Ссылки 

Шахматисты СССР
Шахматисты Грузии
Чемпионы Европы по шахматам
Шахматные тренеры Грузии
Шахматные тренеры СССР
Президенты Европейского шахматного союза